Alfred Redl (1864-1913), officier autrichien.
 Colonel Redl, film germano-austro-hongrois (1985) de István Szabó.
 Christian Redl (1948- ), acteur allemand.

Voir aussi 
 

Patronyme austro-bavarois
Homonymie